

Сусловська сільська рада — сільське поселення, Бірський район, Башкортостан
 Сусловська сільська рада — сільське поселення, Мамонтовський район, Алтайський край